Гацалов () — осетинская фамилия. Известные носители:
 Гацалов, Марат Мисостович (род. 1978) — российский театральный режиссёр и актёр.